Појам Византијско-руски ратови може да се односи на:
 Руско-византијски рат (860)
 Руско-византијски рат (907)
 Руско-византијски рат (941)
 Руско-византијски рат (970—971)
 Руско-византијски рат (987)
 Руско-византијски рат (1024)
 Руско-византијски рат (1043)